Desa Troso kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Troso (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 110,65), Jawa Tengah, 
 Desa Troso (administrativ by i Indonesien, lat -6,68, long 110,70), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar